Сталактит — хемогенные отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка.
 Сталактит (мукарна) — характерный элемент традиционной арабской и персидской архитектуры, разновидность складчатого свода.
 Сталактит — песня Мота.